Брыково — название населённых пунктов.

Россия 
 Брыково — деревня в Истринском районе Московской области.
 Брыково — деревня в Лотошинском районе Московской области.
 Брыково — деревня в Ливенском районе Орловской области.
 Брыково — деревня в Калининском районе Тверской области.
 Брыково — деревня в Рыбинском районе Ярославской области.